

События 
 Правителем Северной Индии становится Харша, сын раджи Таннасара (коронован в 612).
 Ирано-византийская война: персидские войска после двухлетней осады захватили крепость Хесна-де-Кефа в Тур-Абдине.
 Раскол в Аквилейском патриархате. Патриархат с центром в Градо (Новой Аквилее), подчиняющийся экзарху Равенны, размежевался с патриархатом в Старой Аквилее на территории Лангобардского королевства.

Родились 
 Ротари, король лангобардов.
 Хань Юань, первый министр танского императора Гао-цзуна.

Скончались 
 22 февраля — Сабиниан, папа римский.
 Октябрь — Кириак II, Патриарх Константинопольский, в будущем православный святой.
 Сэнцань, третий патриарх чань-буддизма.
 Патерий, епископ Брешиа, в будущем католический святой (предположительная дата).
 Пибба, король Мерсии (предположительная дата).

См. также 

 Список глав государств в 606 году

Примечания